Александр Музычко:
 Музычко, Александр Евгеньевич (, род. 1977) — украинский историк, общественный деятель.
 Музычко, Александр Иванович — (, «Сашко Билый», 1962—2014) — украинский политик и частный предприниматель, председатель ровенской областной организации партии УНА-УНСО, председатель политсовета УНА-УНСО и координатор структур «Правого сектора» на западе Украины.